NGC 3567-1
NGC 3567-2